Diese Liste behandelt die Bahnhöfe, Stationen und Haltestellen von Eisenbahnen in der Schweiz.

Allein die SBB haben aktuell etwas mehr als 600 Stationen, Haltestellen nicht eingerechnet. Die schmalspurigen Privatbahnen haben in der Regel ein dichteres Haltestellennetz. Insgesamt ergibt das fast zweitausend Stationen und Haltestellen, die in dieser Liste enthalten sind.

Traditionell wurde bei den Schweizerischen Bundesbahnen nach Grösse und Bedeutung zwischen Bahnhöfen (franz. gare) und Stationen unterschieden, was sich hauptsächlich im Rang des Personals zeigte. Haltestellen verfügen im Unterschied zu den Stationen über kein eigenes Stellwerk, sind daher nie bedient und werden gegenüber dem Triebfahrzeugführer anders signalisiert. Heute verwischen die Grenzen immer mehr, besonders aus Sicht der Passagiere. Auch die meisten Stationen sind heute unbedient, da mit der automatisierten Betriebsführung die meisten Stellwerke von zentraler Stelle aus ferngesteuert werden. In dieser Liste wird nicht zwischen Stationen und Haltestellen unterschieden, da diese Information in den Verzeichnissen normalerweise nicht angegeben ist und weitgehend bedeutungslos geworden ist.

Liste

Siehe auch 
 Schienenverkehr in der Schweiz
 Liste der Fahrplanfelder
 Trafimage
 Liste der Bahnhöfe mit Fernverkehrshalt in der Schweiz
 Liste der Haltestellen der Stadtbahn Zug
 Bahnstrecken:
 Bahnstrecke Reichenau-Tamins–Disentis/Mustér#Bahnhöfe
 Thurtallinie#Verlauf und Bahnhöfe
 Bahnstrecke Zug–Luzern#Bahnhöfe
 Bahnstrecke Zürich–Zug#Bahnhöfe

Weblinks 
 BAV – BAV_Liste Liste der Stationsnamen
 Trafimage Bahnhofpläne der SBB

Einzelnachweise 

!
Schweiz